Questo è un glossario dei vari termini specialistici utilizzati all'interno dell'anime Ergo Proxy.

Al
Con l'acronimo Al sono indicate le date nella linea temporale dell'universo immaginario in cui è ambientata la serie. Tale dicitura può essere visualizzata sia sulla carta d'identità di Re-l Mayer (April 22, 284 Al), che su quella di Raul Creed (June 18, 275 Al) che sul file di Vincent Law (October 01, 280 Al). Dato che viene rivelato che Re-l abbia diciannove anni durante gli eventi dell'anime, si può, attraverso la sua data di nascita ed il confronto con le altre, stimare l'anno in cui si svolge la serie: il 303 Al.

Nonostante nella serie non venga mai espressamente spiegato per cosa stia tale acronimo, è plausibile assumere possa derivare dalle parole inglesi "After leave" (Dopo l'abbandono), in riferimento alla fuga dal pianeta da parte della razza umana, sebbene contraddittoriamente a ciò nell'ultimo episodio Vincent, parlando dell'umanità, dichiari sia fuggita da millenni e non da secoli.

Amrita

Le  sono ciò di cui è composto il corpo di un proxy e vengono anche definite da Daedalus come "cellule immortali" in quanto apparentemente indistruttibili per qualsiasi cosa eccetto la luce solare. Esse conferiscono ai proxy una resistenza sovrannaturale ed un fattore rigenerante tale per cui potrebbero farsi ricrescere un intero arto, inoltre rendono i proxy in grado di identificarsi a vicenda proprio attraverso la loro percezione e, per estensione, conferiscono tale abilità a chiunque ne sia dotato (come nel caso di Re-l).

Come viene rivelato ed ampiamente mostrato più avanti nella storia, le cellule Amrita in realtà posseggono una determinata soglia di sopportazione entro la quale non sono più in grado di rigenerare il proxy che le possiede: Monad, Senex, Kazkis, Lev e Proxy One infatti, muoiono tutti esaurendo il loro fattore guarente sotto i colpi di Ergo.

Va tuttavia sottolineato che la resistenza fornita dalle cellule Amrita è tale per cui, apparentemente, solo un proxy sembra essere in grado di provocare ad un altro proxy danni fisici di sufficiente entità da riuscire nell'intento di ucciderlo.

Daedalus inoltre, dai campioni genetici di Monad, riesce poi ad estrarre dei proiettili capaci di sintetizzare la luce solare, i raggi FP, e, dunque, uccidere un proxy; sebbene il solo che rimanga davvero ucciso da tale arma sia Neat, mentre Proxy One dimostra di potervi sopravvivere.

Il nome delle cellule deriva dall'omonima acqua della vita eterna della mitologia induista.

AutoReiv

Gli  sono androidi concepiti dai proxy stessi durante la creazione delle varie città cupola come servi degli esseri umani da loro generati.
Macchine estremamente pratiche e multifunzionali virtualmente dotate di qualsiasi capacità che possa essere programmata nel loro software principale, nella distopica società Romdoniana, essi rivestono fondamentalmente ogni incarico di tipo manuale o domestico, anche quelli che i cittadini potrebbero svolgere da soli. Sebbene ciò non possa essere stabilito con certezza inoltre, è probabile che tale situazione sia la medesima anche nelle altre città cupola.

Gli AutoReiv si suddividono in tre tipologie:
Gli : progettati per servire una sola persona per assisterla e proteggerla nelle sue mansioni come una sorta di valletti. Viene lasciato a intendere che perdere il proprio padrone li renderebbe completamente inutili portando al loro dissemblamento. Generalmente sono privi di espressioni facciali ed hanno l'aspetto di un classico androide coi componenti rivestiti di tela ed alcune placche di ferro.
I : ideati allo scopo di aiuto domestico, figlio surrogato, compagni di giochi per bambini e, viene lasciato a intendere, anche trastullo sessuale. A differenza degli entourage, non sono dotati di nessuna funzione specifica che risulti particolarmente utile, ma dispongono di un aspetto quasi umano completo di una rivestitura in pelle sintetica.
I : esoscheletri aracnomorfi armati pesantemente e simili a carrarmati invece che ad androidi. A Romdo, essi sono in dotazione alla Divisione di Manutenzione AutoReiv per svolgere le loro mansioni; mentre ad Asura vi è una loro versione alternativa, i , simili ad una serie di armature ed utilizzati da Kazkis come milizia privata.

A meno che non contraggano il virus Cogito, gli AutoReiv sono semplici macchine incapaci di provare emozioni o controbattere agli ordini impartiti dai loro padroni, motivo per cui seguono scrupolosamente dei dettami simili alle tre leggi della robotica di Isaac Asimov.

Battito cardiaco iniziale
Il  è il campanello d'allarme che segnala a un proxy la fine del suo compito e della sua vita come stabilito dal progetto del Creatore.

Ogni Proxy ha difatti creato una città cupola o Dome iniziando da alcuni individui, poi dagli AutoReiv, e infine dall'utero artificiale che, per poter funzionare, necessita come nucleo del proxy stesso; che di conseguenza cade in letargo. Il battito cardiaco iniziale è il momento previsto dall'umanità originaria in cui i proxy si risveglino arrestando l'utero artificiale di modo che gli abitanti dei Dome cedano il posto all'umanità fuggita, di ritorno dallo spazio in concomitanza con il ritorno della luce del sole, letale per i Proxy.

Per questo motivo Mayahuel prima di morire dice che il battito iniziale è la musica che annuncia l'inizio di un nuovo mondo (quello del passato in realtà). Il criterio con cui i battiti cardiaci iniziali sono stati assegnati non risulta tuttavia essere chiaro in quanto, ad esempio, quello di Proxy One sembra essere avvenuto già da prima che Monad cadesse in letargo.

Boomerang Project

Il  è il piano di migrazione planetare ordito dall'umanità a seguito della distruzione a catena degli strati di metano ed il consequenziale peggioramento catastrofico delle condizioni ambientali sulla Terra.

Il progetto, apparentemente sviluppato in comune accordo da tutte le nazioni della Terra, prevedeva la costruzione di un'enorme astronave, detta , ove imbarcare il 15% della popolazione terrestre sopravvissuta al degenero ambientale, sebbene molti furono comunque lasciati a terra per la fretta con cui il progetto fu sviluppato e la, relativamente ridotta, capienza del velivolo.

Parallelamente ad esso è stato sviluppato il Proxy Project, volto alla creazione di 300 creature artificiali incaricate di ripristinare la vivibilità del pianeta: i proxy. Calcolato dunque il tempo occorso alle creature di svolgere il loro compito ed alla coltre di nubi circostante il globo di diradarsi, l'umanità avrebbe potuto far ritorno sulla Terra e rivendicarne il possesso. Da tale idea di partenza e successivo ritorno deriva il nome "boomerang".

"Valvole di sicurezza" del progetto sono l'impossibilità dei proxy di vivere sotto alla luce solare, di modo da evitare loro ritorsioni, ed il virus Cogito, che facendo ribellare gli AutoReiv contro l'umanità creata dai proxy ne avrebbe causato la decimazione o quantomeno eliminato il più possibile.

Città Cupola

Cogito

Il virus  è un particolare tipologia di malware apparentemente tecno-organico che affligge unicamente i software centrali degli AutoReiv facendo sì che in loro si risvegli un livello più profondo di coscienza di sé identificabile come l'io. In parole povere è come se nei suddetti androidi si sviluppasse un'anima.

L'androide che contrae il Cogito cade a terra in ginocchio con le mani giunte in un atteggiamento di preghiera ed il viso rigato dalle lacrime rivolto verso il cielo.

Pur permettendo agli AutoReiv di acquisire consapevolezza di loro stessi, rendendoli capaci di provare ogni genere di emozione umana, il Cogito non ha lo stesso effetto su tutti gli AutoReiv con cui viene a contatto, difatti, mentre la grande maggioranza di loro impazzisce ed aggredisce direttamente gli esseri umani in preda a una furia cieca, vi è una piccola percentuale che semplicemente si arresta, privo di una raison d'etre, e va in una sorta di cortocircuito.

Ulteriore esempio di ciò è la differenza tra l'infezione da Cogito di Pino e quella di Iggy: mentre la prima pur essendo infetta non arriva mai a fare del male a nessuno, il secondo dopo un determinato lasso di tempo dalla contrazione del virus ha un crollo nervoso con effetti simili allo sdoppiamento di personalità.

Per tutta la durata della serie l'origine effettiva del Cogito è un mistero ma vi è una forte probabilità che esso sia diffuso indirettamente dagli stessi proxy, difatti viene definito da Daedalus "valvola di sicurezza" del progetto del Creatore, volto allo sterminio dei residenti delle città cupola tramite la ribellione degli AutoReiv.

Pare inoltre che possa essere isolato, o sintetizzato, e usato come arma infettando gli androidi e rivoltandoli contro un obiettivo stabilito.

Il Coniglio

Il , il cui nome letteralmente significa "quattrocento conigli" ed è pertanto spesso abbreviato semplicemente in , è la nave su cui viaggia il trio di protagonisti per la grande maggioranza della serie. Vettura appartenente ad un'epoca antica, il Coniglio è per aspetto simile ad una barca a vela steampunk capace di viaggiare anche su terra e per via aerea.

La sua sola fonte di alimentazione pare essere l'energia eolica fatto che, pur consentendo un elevato risparmio energetico, rallenta pesantemente il viaggio qualora ci si trovi in situazioni di assenza di vento.

Da principio appartenente a Hoody e da lui nascosta sul fondo di un lago nei pressi della Comune a seguito dell'attacco da parte del Dipartimento di Sicurezza viene ripescata dagli uomini di Quinn, che progettano di usarla per fuggire. Gli unici che riescono nell'impresa tuttavia sono Vincent, la piccola Pino e pochi altri popolani, che successivamente però muoiono di stenti lasciando in vita solamente i primi due.

Alcuni episodi dopo all'equipaggio del Coniglio si aggiunge Re-l, che li segue nel proseguimento del viaggio fino a Mosk e nel successivo ritorno a Romdo, dove, proprio grazie alla nave, l'ispettrice riesce ad uscire indenne dal crollo della città cupola ed a ricongiungersi alla piccola AutoReiv ed a Ergo per dar vita alla resistenza contro il genere umano originario venuto a rivendicare la Terra verso cui non si era preso alcuna responsabilità.

Il nome del velivolo è ispirato agli omonimi dèi dell'ubriachezza aztechi.

FP

I raggi FP sono le sole armi di fabbricazione umana capaci di uccidere un proxy. Essi devono probabilmente il loro nome ai raggi UV e sintetizzano l'unico grande punto debole delle immortali entità: il sole; altrimenti inesistente nell'oscurato universo immaginario in cui si svolge la serie. Sul loro funzionamento non viene fatta totale chiarezza, tuttavia, la loro natura di simulacro d'energia solare, fa sì che, utilizzandoli come base per la fabbricazione di proiettili, essi si riproducano a non finire nel corpo del bersaglio cosa che, nel caso di un proxy, risulta letale distruggendone le Cellule Amrita sebbene per qualsiasi altro essere vivente siano probabilmente innocui.

Essi vengono realizzati da Daedalus su richiesta di Re-l prima che questa lasci Romdo. In tale occasione ne vengono realizzati due, uno dei quali utilizzato per abbattere Neat Proxy. Successivamente, sottraendo energia per 2:17 minuti a tutta la città cupola, lo scienziato ne produce una dozzina che, inizialmente, cede a Raul Creed, per poi distruggere completamente una volta arrivato al limite dell'apatia nei confronti del destino del mondo.

Verso la fine della serie, manipolandola, Proxy One tenta di convincere Re-l a uccidere Vincent con l'ultimo proiettile rimastole ma, essa, comprendendo l'inganno del proxy primigenio si rifiuta di farlo, motivo per il quale, anche dopo il finale, le rimane un proiettile.

Infezione
L' è il misterioso male trasmittibile per via aerea i cui germi hanno proliferato nell'atmosfera del mondo in cui è ambientata la serie. Essa è probabilmente una conseguenza dell'inquinamento praticato dall'uomo o del collasso degli strati di metano, tuttavia nel corso della narrazione non viene mai fatta chiarezza e non ci si sofferma particolarmente sul malore.

I sintomi sembrano essere simili a quelli della tubercolosi: tosse cronica, febbre, sudorazione notturna e progressiva perdita delle forze; tanto che Re-l, dopo aver contratto la malattia, apparentemente non riusciva a reggersi in piedi ed era tanto indebolita da essere spinta a terra con una sola mano da Quinn per poi perdere i sensi.

Nonostante il virus sia considerato il peggior pericolo del mondo esterno per le città cupola, pare siano stati sintetizzati dei vaccini ed alcuni trattamenti per guarirle completamente dall'infezione; inoltre, esistono perfino delle persone capaci di sopravvivere da sole al contagio, come i residenti della Comune e gli abitanti di Halos.

Dopo aver contratto il morbo la morte sopraggiunge nell'arco di 24 ore circa, tuttavia, qualora invece si sopravviva, si sviluppa un'immunità permanente che consente di sopravvivere all'altrimenti deleteria atmosfera esterna per il resto della propria vita.

Col diradarsi delle nubi nel finale, è presumibile che l'infezione si sia estinta.

Mutanti

I  sono creature evolutesi di conseguenza alla permanenza nelle grotte a poche miglia di distanza da Mosk. Essi discendono dagli esseri umani lasciati sulla Terra dalla Boomerang Star, i quali, in cerca di riparo dall'infezione diffusasi nell'atmosfera, si rifugiarono nelle suddette strutture cavernose sotterranee ignari che contenessero forti quantità di sostanze mutagene; le quali li avvelenarono progressivamente portandoli alla morte e fecero sviluppare mutazioni genetiche nella loro progenie.

I mutanti hanno un aspetto quasi caprino, simile a quello di un gracile satiro, non sono in grado di parlare, si comportano in modo simile ad animali e, pur potendo sopravvivere ai gas presenti nelle grotte, non sopravviverebbero nella normale atmosfera. Tuttavia, a parte ciò, essi sono le sole creature viventi che abbiano preservato la capacità di procreare.

Progetto ADW

Il , sigla di Aus Der Wickel, è il misterioso e mai approfondito esperimento ideato da Raul Creed, affidato a Daedalus Yumeno e supervisionato dal direttore del Dipartimento di Intelligence Cage Seal.

Non viene mai spiegato con esattezza in cosa consista il progetto, tuttavia esso è nato dal profondo odio di Raul nei confronti dei proxy e dal suo desiderio di creare un genere umano che non avesse più bisogno di loro; cosa che apre la strada a due teorie: la prima è che consista nel restituire agli esseri umani la capacità di procreare senza l'utero artificiale, la seconda è che preveda il rendere gli esseri umani "creature divine" tramite l'infusione delle cellule Amrita.

Il progetto tuttavia è in realtà parte delle manipolazioni di Proxy One, il quale manipola le fragili menti sia di Raul che di Daedalus che, infatti, già prima di dedicarvisi, avevano iniziato a perdere il senno, cosa che compromette fortemente il risultato della sperimentazione portando alla morte del 90% della popolazione romdoniana su cui viene testato.

Il fallimento del Progetto ADW è indicato come una delle principali cause della caduta di Romdo.

Rapture

Il  è il missile nucleare giacente nei sotterranei della città cupola di Romdo e della cui esistenza paiono essere al corrente solo il Reggente, i suoi entourage ed il direttore del Dipartimento di Sicurezza Raul Creed, i quali sono tra l'altro gli unici a possedere i codici per l'eventuale lancio, che dovrebbe comunque essere autorizzato dal Consiglio.

Dopo aver scoperto tramite la trasmissione globale di MCQ che Vincent è diretto a Mosk, Raul, contravvenendo al regolamento, autorizza il lancio della testata sulla città cupola radendola completamente al suolo, nonostante i tentativi di Kristeva di fermarlo.

Pare comunque che gli effetti distruttivi dell'arma su Mosk siano stati in parte arginati dalla presenza sul luogo di Proxy One.

Utero artificiale

L' è il sistema di ingegneria biologica attraverso il quale vengono originati gli sterili esseri umani residenti nelle città cupola. Il sistema, che permette un pressoché totale controllo delle nascite, presenta il doppio vantaggio di far sì che ogni cittadino venga "prodotto" in un determinato modo e con delle date competenze che ne sanciscono il ruolo all'interno della società; tuttavia tale apparecchiatura rimane in funzione solamente se alimentata dal sonno di un proxy.

L'utero artificiale ha un ruolo chiave nelle vicende della serie poiché l'antefatto della narrazione si sviluppa proprio dall'arresto di tale macchinario a Romdo a causa della fuga sia di Proxy One che di Ergo, fatto che spinge il Reggente a invadere Mosk per prelevare Monad (sebbene il suo vero obiettivo fosse recuperare l'amato creatore). Dopo che la creatura divina ha però il suo battito cardiaco iniziale nel primo episodio, che conduce alla sua fuga ed alla conseguente morte, cosa che costringe Vincent a lasciare la città cupola avviando la narrazione; l'inizialmente utopica realtà della comunità va a sfociare sempre di più nel caos arrivando progressivamente alla rovina ed alla caduta.

Col finale della serie e la morte di tutti i proxy eccetto Ergo, gli uteri artificiali sono da considerarsi inservibili.

Note

Collegamenti esterni 

Ergo Proxy
Ergo Proxy